Björn Andrésen (1955) – attore cinematografico svedese
Frode Andresen (1973) – biatleta e fondista norvegese
Martin Andresen (1977) – ex calciatore e allenatore di calcio norvegese
Pål Steffen Andresen (1982) – calciatore norvegese
Ruben Alfredo Andresen Leitão (1920-1975) – giornalista, scrittore e storico portoghese